Vaes est un nom de famille. Il peut faire référence à:

 Céline Vaes (née en 1986), une coureuse cycliste française
 Guy Vaes (1927–2012), un romancier belge
 Stefaan Vaes (né en 1976), un mathématicien belge